

Prénom 
Hajo est l’abréviation du prénom composé allemand Hans-Joachim. 

Ce prénom est porté notamment par : 
 Hajo Herrmann (Hans-Joachim Herrmann) (né le  à Kiel et mort le ) est un militaire allemand, oberst (colonel) et pilote de bombardier de la Luftwaffe et, plus tard, un défenseur des anciens nazis, négationnistes et des militants politiques d'extrême-droite.
  (Hans-Joachim Oertel, Big Old Joe) (1905-1983) est un pédadogue allemand. 
 Hajo Rauschenbach (Hans-Joachim Rauschenbach, Hans-Joachim „Hajo“ Rauschenbach) (né le  à Dresde, mort le  à Michelstadt) est un journaliste sportif allemand.
 Hajo Seppelt (Hans-Joachim “Hajo” Seppelt) (né en 1963), est un journaliste allemand, expert en dopage. 
Hajo est aussi un prénom malgache :  

 Hajo Andrianainarivelo (Hajo Herivelona Andrianainarivelo [ hadzʊ  andjiana :inarivelʊ]) (né le  à Antananarivo) est un administrateur d’entreprises et un homme politique malgache.

Divers 
  est un lieu de pèlerinage situé en Assam (Inde).

Voir aussi